Center is in verschillende Slavische talen en in het Amerikaans-Engels een woord voor midden of centrum. Center kan onder andere betrekking hebben op:

Geografie 
Center (Ljubljana), wijk in de Sloveense hoofdstad Ljubljana
Center (Maribor), wijk in de Sloveense stad Maribor
Plaatsen in de Verenigde Staten
Center (Colorado)
Center (Missouri)
Center (Nebraska)
Center (North Dakota)
Center (Texas)

Begrippen en andere betekenissen

in de sport 
center (American football), positie bij American football
center (basketbal), positie bij basketbal
centre (ijshockey) of Center, positie bij ijshockey

overig 
Center Motor, een historisch Japans motorfietsmerk
<center> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen

Zie ook
Centre (doorverwijspagina)
Centrum (doorverwijspagina)